Clavell ist der Familienname folgender Personen:

 James Clavell (1921–1994), britisch-amerikanischer Romanschriftsteller
 John Clavell (1601–1643), britischer Abenteurer
 Kira Clavell, kanadische Schauspielerin und ein Model 
 Mario Clavell (1922–2011), argentinischer Sänger und Komponist
 Michaela Clavell, britisch-amerikanische Schauspielerin

Clavell ist zudem der Name von:

 Clavell Tower, Turm in Dorset, England

Siehe auch:

 Clavel